Officer Down (2013), een Amerikaanse film uit 2013 
Officer Down (ER), een aflevering van ER